Села в Україні:
 Караїчне — Луганська область, Сватівський район
 Караїчне — Харківська область, Вовчанський район